Magica – attinente alla magia

 Magica – album dei Dio del 2000
 Magica – singolo di Luca Dirisio del 2008, dall'album 300 all'ora
 Magica – gruppo musicale rumeno